La finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2003-2004 est un match de football opposant l'AS Monaco au FC Porto qui a eu lieu le  à la Veltins-Arena de Gelsenkirchen, en Allemagne. Porto gagne le match 3-0. L'homme du match est Deco.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Feuille de match

Notes et références 

2004
Compétition de football en Allemagne
Événement sportif en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Sport à Gelsenkirchen
Face-à-face de l'AS Monaco
Face-à-face gagné par le FC Porto
Football en Allemagne en 2004
Sport en mai 2004